Куп Словеније у кошарци () годишње је кошаркашко такмичење у Словенији. Уведено је 1992. године, а организацијом се бави Кошаркашки савез Словеније.

Досадашња финала 

 У загради поред сезоне је наведен град у коме је одржан завршни турнир.

Успешност клубова

Види још 
 Прва A лига Словеније у кошарци
 Суперкуп Словеније у кошарци
 Куп Југославије у кошарци

Референце

Спољашње везе 

 Кошаркашки савез Словеније - званичан сајт

Национална кошаркашка куп такмичења
Кошарка у Словенији